Окојоакак има више значења:

 Општина Окојоакак (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Окојоакак (Окојоакак, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику